Зимняя Универсиада 1960 — I зимняя Универсиада, прошла в Шамони, Франция с  28 февраля по 6 марта 1960 года.

Медали 

|- style="background:#ccccff"
|| 1 || align=left |  || 4 || 2 || 1 || 7
|-
|| 2 || align=left |  || 3 || 1 || 1 || 5
|-
|| 3 || align=left |  || 2 || 5 || 0 || 7
|-
|| 4 || align=left |  || 2 || 2 || 4 || 8
|-
|| 5 || align=left |  || 2 || 1 || 1 || 4
|-
|| 6 || align=left |  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|| 7 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|- 
|| 8 || align=left |  || 0 || 0 || 2 || 2
|- 
|| 9 || align=left |  || 0 || 0 || 2 || 2
|- 
|| 10 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|}

Страны-участницы 
Всего 145 спортсменов (106 мужчин и 39 женщин) из 15 стран.

Результаты соревнований

Прыжки с трамплина

Северная комбинация

Фигурное катание

Лыжные гонки

Горнолыжный спорт 

 Мужчины

 Женщины

Ссылки 
 1960-2011 Statistics
 Resultater fra Universiaden i Chamonix i 1960

Зимние Универсиады
Универсиада
Универсиада
Универсиада
Международные спортивные соревнования в Шамони